Die Liste der Torschützenkönige der UEFA Champions League umfasst alle Torschützenkönige des seit der Saison 1955/56 zunächst als Europapokal der Landesmeister und seit der Saison 1992/93 als UEFA Champions League ausgespielten Wettbewerbes.

Erster Torschützenkönig im Europapokal der Landesmeister wurde 1956 mit 8 Toren Miloš Milutinović. In der Saison 1962/63 wurde mit 14 Toren José Altafini Rekordtorschütze. In der Saison 1991/92 sicherten sich sowohl Jean-Pierre Papin als auch Sergej Juran mit jeweils 7 Treffern den letzten Titel des Torschützenkönigs.

Erster Torschützenkönig in der UEFA Champions League war 1993 Romário mit sieben Toren. Cristiano Ronaldo ist mit sieben Titeln derzeitiger Rekordtorschütze. Er erzielte auch mit 17 Toren die meisten in einer Spielrunde (Saison 2013/14). Der aktuelle Torschützenkönig der Saison 2021/22 ist Karim Benzema mit 15 Toren.

Bisher gelang es acht Spielern ihren Titel aus der Vorsaison zu verteidigen, unabhängig davon, ob sie allein Titelträger waren oder sich diesen mit anderen Spielern teilen mussten. Dies waren Eusébio (1965, 1966), Torbjörn Nilsson (1985, 1986), Raúl (2000, 2001) und Ruud van Nistelrooy (2002, 2003). Zweimal in Folge ihren Titel zu verteidigen gelang Gerd Müller (1973–1975) und Jean-Pierre Papin (1990–1992). Lionel Messi (2009–2012) gelang dies dreimal in Folge, ohne sich den Titel mit einem anderen Spieler teilen zu müssen. Cristiano Ronaldo verteidigte den Titel fünfmal (2013–2018).

Torschützenkönige

Ranglisten 
Cristiano Ronaldo ist mit sieben Titeln Rekordtorschütze. Real Madrid weist als Verein mit sechzehn Titelträgern die meisten Torschützenkönige auf. Das Land mit den meisten Titelträgern ist Portugal mit insgesamt dreizehn Torschützenkönigen.

Siehe auch 
 Liste der Torschützenkönige der UEFA Europa League
 Liste der Torschützenkönige des Europapokals der Pokalsieger
 Liste der Torschützenkönige der UEFA Europa Conference League
 Liste der Torschützenköniginnen der UEFA Women’s Champions League

Weblinks 
 Die Torschützenkönige des E.d.L. und der UEFA CL auf weltfussball.de

Liste
Champions League